Neobus steht für:
Neubuz, deutscher Name
San Marino Neobus, brasilianischer Bushersteller